Сергей Скосырев (; 18 ноября 1958, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — советский и латвийский хоккеист, нападающий, вице-чемпион СССР (1988), хоккейный тренер.

Биография 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея.

С 1980 года играл в рижском «Динамо». В 200 матчах чемпионата СССР забил 58 шайб и сделал 39 результативных передач. В 1988 году стал вице-чемпионом СССР.

В 1986 году заочно окончил Латвийский государственный институт физической культуры в Риге.

После развала СССР стал гражданином Латвии. В чемпионате Латвии провел 20 игр, набрав 15+11 очков. В сезоне 1991/92 играл в Польской Экстраклассе.

Достижения 
 2 место в чемпионате СССР — 1988

Ссылки 
 https://hockey1946.ru/players/Skosyrev_Sergey_18_11_1958

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Латвии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК СКА МВО
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Динамо» Рига (1946—1995)
Игроки ХК «Заглембе»
Игроки ХК «Катовице»
[[Катег
Игроки ХК «Латвияс Зелтс»
Игроки ХК «Лидо Нафта»
Выпускники Латвийской академии спортивной педагогики